Brian Tobin ist der Name folgender Personen:

* Brian Tobin (Tennisspieler) (* 1930), australischer Tennisspieler
 Brian Tobin (Politiker) (* 1954), kanadischer Politiker